

Algemeen 
 Switch (hardware), een apparaat dat segmenten van een computernetwerk verbindt
 Carrièreswitch, een wisseling van baan
 Switch (bdsm), een rol tijdens een bdsm-sessie waarbij wordt gewisseld tussen dominant en onderdanig
 Switch (spel), een (bord)spel van Goliath Games
 De Overstap, een boek dat internationaal werd uitgegeven als The Switch
 Switch (winkel), een Apple Premium Reseller
 Nintendo Switch, een spelcomputer van Nintendo
 Switch (Zwitserland), een stichting van Zwitserse universiteiten voor ICT-taken

Film en televisie 
 Switch (film), een film van Blake Edwards uit 1991
 The Switch (film), Amerikaanse romantische komedie uit 2010
 Switch (quiz), een Vlaamse quiz uit 2016, waarvan sinds 2018 een Nederlandse versie uitgezonden wordt
 Switch (Vlaams televisieprogramma), een Vlaams realityprogramma uit 2012 over jongeren die een week van leven wisselen
 Switch (Amerikaanse televisieserie), een Amerikaanse televisieserie die liep van 1975 t/m 1978
 Switch (Britse televisieserie), een Britse televisieserie uit 2012 
 Switch (Nederlandse televisieserie), een Nederlandse televisieserie uit 1988 over een popgroep

Muziek 
 Switch (band), een Franse discogroep
 Switch, een single van het discotrio Benelux
 Switch (Golden Earring), een album uit 1975 van de Nederlandse rockband Golden Earring
 Switch (INXS), een album uit 2005 van de Australische rockband INXS
 Switch (Studio Brussel), een cd-reeks van Studio Brussel
 Switch (Will Smith), een single uit 2005 van Will Smith
 Switch (Moke), een single uit 2009 van Moke
 Switch (dj), pseudoniem van Dave Taylor, een producent uit Londen